Valtournenche – comune della Valle d'Aosta
 Valtournenche – valle della Valle d'Aosta